Dinornis robustus — вымерший вид бескилевых птиц из семейства настоящих моа (Dinornithidae). Эндемик Новой Зеландии.

Это был самый крупный представитель моаобразных и самая высокая известная науке птица. Высота взрослых самок в крестце достигала 2 метров, а их рост достигал 3,6 метра от земли, весили птицы до 200 кг. Тяжелее их был только также вымерший мадагаскарский эпиорнис (Aepyornis maximus), достигавший веса более 300 кг. Найдена более-менее целая ископаемая скорлупа яйца этого вида, размером 240 х 170 мм, его вес мог достигать 4 кг. 

Они жили на Южном острове в Новой Зеландии, и его средой обитания были низменности (кустарники, луга и леса). Вымерли в 1500-х годах, их очень быстро истребили аборигены маори, заселившие остров в 1300-1400-х годах. Кости этих гигантских птиц были во множестве найдены в кухонных остатках (кострищах) первых поселений аборигенов. 

Приводимая ниже кладограмма представляет результаты анализа 2009 года по Bunce и др.:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Моаобразные
Ископаемые птицы голоцена
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии из голоценовых отложений Новой Зеландии
Фоссилии, описанные в 1846 году
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном